York, grad u Engleskoj
 York (rijeka)
 Okrug York, Virginia, SAD
 York (poluotok), najsjevernija točka australskog kopna